André Baron, né en 1860 et mort le 19 décembre 1932, est un ingénieur, journaliste et militant nationaliste français. Il est aussi connu sous le pseudonyme Louis Dasté, anagramme de Laus sit Deo.

Vie 
Antidreyfusard, il était proche de la Ligue de la patrie française (dirigée notamment par Jules Lemaître et François Coppée) puis de l'Action française, il a fondé plusieurs journaux antimaçonniques, racistes et antisémites avec l'ancien franc-maçon et militant royaliste Paul Copin-Albancelli.

Thèses 
Baron est l'auteur de plusieurs pamphlets dénonçant l'action qu'il attribue à des sociétés secrètes dans l'armée française et l'État français de la Troisième République. Il signala les liens entre la maçonnerie et le martinisme inspiré de Louis-Claude de Saint-Martin et les illuminés de Bavière au cours de la Révolution française. Il dénonça la volonté de dictature des initiés en loge sur les profanes ainsi que la mainmise directe de la loge maçonnique Les amis réunis dans les crimes de la Terreur. Selon Baron, l'assassinat du roi Gustave III de Suède fut commandité par des francs-maçons, tout comme celui de Gabriel Syveton à la suite de l'affaire des fiches, un jour avant son procès pour la gifle sur le général franc-maçon Louis André.

Œuvres 
La Franc-maçonnerie démasquée, 1899 (L'Affaire Dreyfus et la Franc-maçonnerie).
La Franc-Maçonnerie et la Terreur, 1904.
 
 Marie-Antoinette et le complot maçonnique., Paris, La Renaissance française, 1910.
 État actuel de la Franc-Maçonnerie en France, Éditeur : Paris : Maison de la Bonne Presse, 1898
 L'Armée et la franc-maçonnerie, A. Pierret, 1899.
 Les Sociétés secrètes et les Juifs, Renaissance française, 1912
 La gangrène maçonnique, avec François Coppée, éditeur A. Pierret, 1899
 L'héroïsme héréditaire des Françaises, préface de Jules Lemaître, éditeur : secrétariat central de la Ligue patriotique des Françaises, 1904.

Notes et références

Liens externes 

Personnalité de la Troisième République
Journaliste français du XIXe siècle
Journaliste français du XXe siècle
Essayiste français du XIXe siècle
Essayiste français du XXe siècle
Ingénieur français
Nationaliste français
Personnalité de l'Action française
Anti-maçonnerie
Antisémitisme en France
Naissance en 1860
Décès en décembre 1932